Добра може да се односи на:

 Добра (валута), валута у држави Сао Томе и Принципе
 Добра (притока Видаве), река у Пољској
 Добра (притока Купе), река у Хрватској
 Аница Добра, српска глумица
 Врста норвешке вотке
 Нека од 4 општине у Пољској
 Неко од 16 насеља у Пољској
 Нека од 2 општине и 4 села у Румунији
 Добра (Голубац), село у Општини Голубац, Србија
 Добра (Пољска), село у Пољској
 Добра (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Добра (Фридек-Мистек), насеље у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република